

Toponyme
 Hanoï est la capitale du Viêt Nam.

Musique
 Hanoï est un album live du groupe Indochine paru en 2007.
Hanoï est une chanson de l'album Nos histoires de La Grande Sophie paru en 2015.
 Hanoi-Hanoi est un groupe de rock brésilien fondé au milieu des années 1980.

Jeu
 Les Tours de Hanoï sont un jeu de réflexion mathématique.